L’expression « paix de Brest » peut référer à deux traités :
 la paix de Brest du , signé dans la ville aujourd’hui polonaise de Brest de Cujavie, entre d’un côté l’Ordre teutonique et de l’autre le roi  Jagellon avec son allié le grand-duc de Lituanie, Sigismond ;
 le traité de Brest-Litovsk du , signé à Brest-Litovsk, qui mit fin aux combats de la Première Guerre mondiale sur le front de l’Est.